

Persone 
 Antonio d'Arezzo – letterato, teologo e religioso italiano
 Bernardo D'Arezzo – politico, pubblicista e sindacalista italiano
 Donato d'Arezzo – secondo vescovo di Arezzo 
 Geri d'Arezzo –  letterato e giurista italiano
 Griffolino d'Arezzo – personaggio citato da Dante Alighieri nell'Inferno
 Guido d'Arezzo – teorico della musica e monaco cristiano italiano
 Guido de Beziis d'Arezzo – vescovo cattolico italiano 
 Guittone d'Arezzo – poeta e religioso italiano
 Lorentino d'Arezzo – martire cristiano
 Luchino d'Arezzo – poeta italiano vissuto tra il XV e il XVI secolo
 Margaritone d'Arezzo – pittore, scultore e architetto italiano
 Montano d'Arezzo – pittore italiano attivo tra il XIII e il XIV secolo 
 Paolo Burali d'Arezzo – nome di religione del cardinale e arcivescovo cattolico italiano Scipione Burali
 Restoro d'Arezzo – scrittore cosmografo italiano del XIII secolo

Altro 
 Burali d'Arezzo – nobile famiglia napoletana
 Cratere Guido d'Arezzo – cratere d'impatto sulla superficie di Mercurio
 D'Arezzo – cognome italiano
 Lambardi d'Arezzo – nobile famiglia italiana